Крикуне́нко — українське прізвище.

Відомі носії:

 Крикуненко Віталій Григорович ( 9 травня 1951) — український поет, перекладач, літературознавець.
 Крикуненко Веніамін Олександрович (1925 —1943) — Герой Радянського Союзу (1943), учасник німецько-радянської війни.
 Крикуненко Олег Іванович ( 4 вересня 1977) — український хокеїст, нападник.
 Крикуненко Олександр Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко